Kendall Duane Cross (ur. 1968) – amerykański zapaśnik w stylu wolnym
 Kendall Cross – kanadyjska aktorka

Przypisy